Сен-Панкра́с ():

 Сен-Панкрас () — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Сен-Панкрас () — коммуна во Франции, департамент Изер
 Сен-Панкрас () — коммуна во Франции, департамент Савойя